Kristkirken er navnet på flere danske kirker:
 Kristkirken (Kolding) – en kirke i Kristkirkens Sogn i Kolding Kommune
 Kristkirken (Københavns Kommune) – en kirke i Kristkirkens Sogn i Københavns Kommune
 Kristkirken (Nibøl) – en kirke i Nibøl
 Tønder Kristkirke – en kirke i Tønder Sogn i Tønder Kommune